Leeton – comune dell'Australia nel Nuovo Galles del Sud
Leeton – comune degli Stati Uniti d'America nel Missouri